Shall pode ser:

Slaves Shall Serve - um EP da banda Behemoth lançado em 2005.
Shall We Dance? - um filme.
Heaven Shall Burn - uma banda formada em 1996 proveniente da cidade de Erfurt, na Alemanha.
Time Shall Tell - é um álbum demo lançado pela banda sueca de heavy metal Therion.

Desambiguação